

Тьєрра-Верде — переписна місцевість, штат Флорида
 Тьєрра-Верде — переписна місцевість, штат Техас